Le picón de Valdeón est un fromage à pâte persillée fabriqué en Espagne, dans la vallée de Valdeón, province de León.

Ce fromage est formé d'un mélange de lait de chèvre et de lait de vache. Il est probablement le moins fort au palais des picones. C'est un fromage « fait » ; il se présente emballé dans un papier métallisé. Le poids du fromage avoisine les deux kilogrammes.

Fromage espagnol
Fromage au lait de chèvre
Fromage au lait de vache
Fromage à pâte persillée
Gastronomie en Castille-et-León
Gastronomie castillane